Termin -{Np}- ima više značenja.

 Neptunijum, hemijski element
 -{.np}-, najviši Internet domen za Nepal.
 Kalikrein 8, enzim
 Purin-nukleozid fosforilaza, enzim